John Lumsden puede hacer referencia a:

 John Lumsden (1942-2014), futbolista británico.
 John Lumsden (1960-2016), futbolista británico.